Elgar kan refereren aan:

 Edward Elgar, Brits componist
 Elgar Howarth, Brits componist en dirigent
 Avril Elgar, Brits actrice
 The Elgar Sisters, een IJslands duo bestaande uit onder anderen Björk